Az 1984-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a hetvenhetedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak, majd a két csoport helyezettjei keresztbejátszással döntöttek a végső helyezésekről. A bajnokságot tavasszal játszották le, utána áttértek az őszi-tavaszi rendszerre.

Tabella

I. csoport

II. csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Keresztbejátszás 
Elődöntő: Vasas SC–Ferencvárosi TC 9–10, 13–10 és BVSC–Bp. Spartacus 13–4, 15–10

Döntő: Vasas SC–BVSC 12–9, 8–5

3. helyért: Ferencvárosi TC–Bp. Spartacus 17–13, 9–6

5. helyért: Szolnoki Vízügy–Eger SE 11–8, 9–8

7. helyért: Tungsram SC–Újpesti Dózsa 13–6, 9–9

9. helyért: Tatabányai Bányász–Szentesi Vízmű 11–14, 14–8

11–14. helyért: Medicor-OSC–Szegedi EOL AK 9–8, 9–7 és Bp. Honvéd–Hódmezővásárhelyi VSE 15–10, 15–7

11. helyért: Bp. Honvéd–Medicor OSC 9–13, 13–9, 4 méteresekkel

13. helyért: Szegedi EOL AK–Hódmezővásárhelyi VSE 21–10, 14–14

A góllövőlista élmezőnye

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
A magyar sport évkönyve 1984

1984
Magyarbajnoksag